Профессиональная лига 2015/2016 — 2-й сезон третьего по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 6 сентября 2015 года и закончился 8 мая 2016 года.

Группа A

Результаты матчей

Группа B

Результаты матчей

Группа C

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Серию B

Предварительный раунд

Финальная фаза

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 

2015/2016
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2015/2016